Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2008 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les têtes de série sont désignées en fonction du classement mondial mais sont légèrement ajustées en fonction des performances passées des joueurs sur gazon, notamment à Wimbledon.
 Le Français Michaël Llodra est le seul joueur qui est désigné pour la  comme tête de série dans un tournoi du Grand Chelem.
 Le Français Jo-Wilfried Tsonga, l'Espagnol et ancien  mondial Carlos Moyà, et l'Argentin Juan Mónaco auraient été têtes de série s'ils n'avaient pas déclaré forfait, ils ont été remplacés par l'Americain Wayne Odesnik, l'Argentín Martín Vassallo Argüello et la Serbe Roko Karanušić.

Pendant le tournoi 
 Six joueurs qui n'étaient pas têtes de série sont parvenus en 1/8 de finale : Mario Ančić, Marat Safin, Janko Tipsarević, Rainer Schüttler, Marin Čilić et Arnaud Clément. Les quatre premiers ont chacun éliminé un représentant du top 10 : Ančić a battu Ferrer, Safin a battu Djokovic, Tipsarević a battu Roddick et Schüttler a battu Blake.
 Parmi les seize premières têtes de série, seulement six ont atteint le cap des 1/8 de finale. Dans l'ordre des têtes de série, ce sont Roger Federer, Rafael Nadal, Richard Gasquet, Márcos Baghdatís, Andy Murray et Stanislas Wawrinka.
 Deux joueurs sont parvenus en deuxième semaine sans avoir perdu un seul set : les Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka.
 Quatre des huit quart-de-finalistes ne sont pas têtes de série : Mario Ančić ( mondial), Marat Safin ( mondial), Rainer Schüttler ( mondial) et Arnaud Clément ( mondial).
 Une grande inquiétude s'installe sur le court  pendant le match Rafael Nadal / Mikhail Youzhny lorsqu'à 1-0/30-30, Nadal ressent une violente douleur au mollet droit après une étonnante glissade. Il fait immédiatement appel au kiné en boitant jusqu'à son siège, mais plus de peur que de mal, après 7 minutes de massage, l'Espagnol rejoint le court en trottinant sous l'ovation du public et remporte son match sans problème. À noter qu'il frôle de nouveau la blessure en finale lors d'un contre-pied face à Roger Federer à 6-4, 6-4, 1-1, 0-15.
 Le quart de finale opposant Arnaud Clément à Rainer Schüttler a été interrompu le mercredi soir en raison de l'obscurité, alors que les deux joueurs étaient à 1 set partout. Il reprend le lendemain mais est de nouveau interrompu à plusieurs reprises par les intempéries, avant de reprendre à 6-6/30-30 dans le . Schüttler fait le break et l'emporte 8-6 après plus de 5 heures 12 de jeu, soit le  long match de l'histoire de Wimbledon. Il ne bénéficie donc pas de jour de repos et joue sa demi-finale dès le lendemain.
 Deux joueurs se qualifient pour les demi-finales sans être tête de série : Rainer Schüttler et Marat Safin. C'est une première depuis que le nombre de têtes de série a été augmenté de 16 à 32.
 Roger Federer atteint la finale sans avoir concédé le moindre set tandis que Rafael Nadal n'en a concédé qu'un seul de tout le tournoi (contre Ernests Gulbis au second tour).

Finale Nadal - Federer 

 La finale du tournoi de Wimbledon 2008 s'est déroulée le  et a vu la victoire du  mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, sur le , le Suisse Roger Federer. Ce match est considéré comme l'.
 La finale Federer / Nadal est désormais un classique du tennis moderne puisque jamais dans l'ère Open (depuis 1968) deux joueurs ne s'étaient affrontés aussi souvent pour le titre dans des tournois majeurs. Rafael Nadal remporte les deux premiers sets, puis Roger Federer égalise à deux sets partout après une première interruption due à la pluie. Le match est à nouveau interrompu pendant le  alors que les deux joueurs sont à égalité 2-2 et 40-40 avec Federer au service. Après la reprise, le match se termine finalement par une victoire de Rafael Nadal.
 Rafael Nadal égale le record de Björn Borg qui avait remporté Roland-Garros et Wimbledon consécutivement en 1980. Il devient aussi le premier joueur de l'histoire à réaliser le triplé Roland-Garros - Queen's - Wimbledon la même année.
 Roger Federer, qui avait la possibilité de battre le record de Björn Borg de 5 titres consécutifs à Wimbledon, qualifiera ce match de plus lourde défaite de sa carrière
 Avec  de jeu, il s'agissait à l'époque de la plus longue finale de l'histoire de Wimbledon marque dépassée en 2019 lors de la finale entre Novak Djokovic et Roger Federer longue de .
 Cette finale permet à Rafael Nadal de devenir le  mondial le , mettant ainsi fin à 237 semaines consécutives de domination de Roger Federer.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2008
Tennis en Angleterre en 2008
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2008
Tennis en juillet 2008